На этой странице представлена дискография песен Терезы Тенг, включающая в себя её песни на английском, китайском (кантонском, путунхуа, южноминьском) и японском языке. Некоторые песни на китайском, без изменения в названии, были так же спеты и на других языках (например, индонезийском или малайском). Часть из них размещена в первом столбце списка песен, а остальные разбросаны по своим языковым группам.

Альбомы

Японские
 1974: kūkō / yukigeshō ( Airport/Covered in Snow)
 1975: yoru no jōkyaku / onna no ikigai ( Passengers at Night / Life of a Woman)
 1975: Akashia no yume ( Dreams of Acacia)
 1977: furusato wa doko desu ka ( Where Is Home?)
 1977: anata to ikiru ( Living with You)
 1978: Tōkyō yakei ( Tokyo Night)
 1978: kokoro ni nokoru yoru no uta ()
 1980: Enka no messēji ( Message of an Enka)
 1980: nii (anata) / ma gokoro ()
 1981: Jerusomīna no arui ta michi ( The Way Gelsomina Walked)
 1983: Tabibito ( The Traveler)
 1984: Tsugunai ( Atonement)
 1985: Aijin ( Lover)
 1986: Toki no nagare ni mi o makase ( Traces of Time)
 1987: Wakare no yokan ( Premonition of Separation)

Китайские
Lee Fung Records ()
 1972: dang wo yijing zhidao ai / na nu wa qingge ()
 1973: caiyun fei ()
 1974: hai yun ()
 1975: meiyou ai zenme huo / yong xiangai ()
 1976: Gui ma qiao yisheng ()
 1976: Heart Likes to Just Say Love / I Love You Exactly ( xinzhong xihuan jiu shuo ai /  wo jiushi ai ni)
Polygram () / Kolin ()
Albums by Kolin Records with different names are listed separately.
 1975: Island of Love Songs: Goodbye! My Love ( daoguo zhi qingge: zaijian! wode airen)
 Also known as Island of Love Songs 1: Goodbye! My Love ( daoguo zhi qingge diyi ji: zaijian! wode airen)
 Mandarin rendition of the Japanese album Kūkō / yukigeshō ()
 In Taiwan, released by Hai Shan Records ()
 1976: Island of Love Songs 2: Thinking about You Tonight / Tears of Drizzle ( daoguo zhi qingge dier ji: jinye xiangqi ni / leide xiaoyu)
 Mandarin rendition of the album Yoru no jōkyaku / onna no ikigai ()
 1977: Greatest Hits
 Twelve re-recordings of songs originally from Lee Fung Records ()
 1977: Island of Love Songs 3: Fine Drizzle ( daoguo zhi qingge disan ji: Sisi xiaoyu)
 Mandarin rendition of the album Akashia no yume (); bonus addition to the song "Yun shenqing ye shen" (), originally sung by Liu Wen Zheng
 1977: Greatest Hits Vol. 2
 Some tracks are re-recordings of songs originally from Lee Fung Records ()
 1977: Island of Love Songs 4: Love in Hong Kong ( dao guo zhi qingge disi ji: Xianggang zhi lian)
 Mandarin rendition of furusato wa doko desu ka ()
 Two following different songs replaced other two Japanese songs by Teresa Teng instead of rendering them in Mandarin:
 "The Moon Represents My Heart" (), originally sung by Chen Fen Lan ()
 "You and Me Next to Each Other" (), Mandarin rendition of "Shikuramen no kahori [シクラメンのかほり", originally sung by Akira Fuse
 1979: Your Sweet Smile / Sweet Honey Honey ( tian mi mi)
 1980: zai shui yifang ()
 1980: A Small Wish ( yi ge xiao xin yuan)
 1980: yuan xiangren ()
 1981: yuan xiangqing nong (原鄉情濃)
 Slightly different from the Kolin release of the same name
 1983: dandan youqing ()

Kolin ()
Альбомы с разными названиями, и с похожими трек-листами
 1977: Yun shenqing ye shen (雲深情也深)
 Taiwanese edition of Island of Love Songs 3: Fine Drizzle ()
 1977: xiao cun zhi lian / qiansheng youyuan ()
 Taiwanese edition of Island of Love Songs 4: Love in Hong Kong ()
 1980: yuan xiangqing nong (原鄉情濃)
 Taiwanese edition of yuan xiangren (原鄉人)

Английские
 1976: With Love from... Teresa Teng ( ai zhi shijie, lit. World of love)

Песни по языковым группам

Примечания 

Тенг, Тереза
Тереза Тенг